XXVIII чемпионат СССР по волейболу среди клубных команд ДСО и ведомств (класс «А») проходил с января по апрель 1966 года.

Во вновь образованной I группе класса «А» приняли участие 12 команд, которые провели двухкруговой турнир по туровой системе. Две худших команды первенства выбывали во II группу. Такая формула соревнований останется практически неизменной вплоть до распада СССР и прекращения союзных первенств.

В соревнованиях I группы приняли участие команды из 5 союзных республик:
РСФСР (ЦСКА, «Буревестник» Москва, «Динамо» Москва, «Спартак» Грозный, «Локомотив» Москва, СКА Ростов-на-Дону); УССР («Буревестник» Одесса, «Буревестник» Харьков, «Локомотив» Киев); ЛатССР («Радиотехник» Рига); АзССР (АзИНХ Баку), КазССР («Буревестник» Алма-Ата).

Шестое первенство подряд нет равных команде ЦСКА, укрепившейся перед сезоном несколькими сильными волейболистами — Эдуардом Сибиряковым (пришёл из «Буревестника» Одесса), Дмитрием Воскобойниковым («Буревестник» Москва) и Валерием Астаниным («Буревестник» Алма-Ата). Бронзу впервые в своей истории завоевал киевский «Локомотив», уступивший опытному «Радиотехнику» лишь по разнице партий.

I группа

II группа 
1. «Калев» Таллин
2. «Буревестник» Минск
3. «Динамо» Иркутск
4. «Звезда» Ворошиловград
5. «Спартак» Ленинград
6. «Буревестник» Тбилиси
7. Команда Кишинёва
8. «Динамо» Ташкент
9. «Буревестник» Тула
10. СКА Рига
11. «Динамо» Ереван
12. «Динамо» Вильнюс
13. «Химик» Даугавпилс
14. «Алга» Фрунзе
15. «Таджикистан» Душанбе
16. «Захмет» Ашхабад.
Право участия в I группе класса «А» на следующий сезон завоевали два победителя — «Калев» Таллин и «Буревестник» Минск. Они займут места команд «Локомотив» Москва и «Спартак» Грозный.

Призёры 
 ЦСКА (Москва): Валерий Астанин, Николай Буробин, Дмитрий Воскобойников, А. Гераскин, Валерий Клигер, Виталий Коваленко, Георгий Мондзолевский, Эдуард Сибиряков, Юрий Чесноков, Евгений Яковлев. Тренер — Гиви Ахвледиани.

 «Радиотехник» (Рига): Иван Бугаенков, К. Грейшкалн, Э. Иесалниекс, М. Корневский, Ян Лабуцкас, Эдуард Либинь, А. Логачёв, Станислав Люгайло, Г. Мещерский, В. Петькин, Я. Чекстер, М. Элефант. Тренер — Михаил Амалин.

 «Локомотив» (Киев): Святослав Валицкий, В. Гаврилко, В. Диогенов, Владимир Иванов, Юрий Крюков, В. Матушенко, В. Мещеряков, Михаил Овсянкин, В. Олейников, В. Томашевский, Вадим Шамшур, Яков Бронтвейн. Тренер — Борис Прицкер.

Список 24 лучших волейболистов СССР 
Олег Антропов («Буревестник» Алма-Ата); 
Валерий Астанин (ЦСКА Москва); 
Иван Бугаенков («Радиотехник» Рига);
Николай Буробин (ЦСКА Москва);
Юрий Венгеровский («Буревестник» Xарьков);
Дмитрий Воскобойников (ЦСКА Москва); 
Владимир Иванов («Локомотив» Киев);
Важа Качарава («Динамо» Москва);
Валерий Кравченко («Буревестник» Алма-Ата);
Ян Лабуцкас («Радиотехник» Рига);
Евгений Лапинский («Буревестник» Одесса);
Станислав Люгайло («Радиотехник» Рига);
Виктор Михальчук («Буревестник» Одесса);
Георгий Мондзолевский (ЦСКА Москва);
Михаил Овсянкин («Локомотив» Киев);
Вадим Пентешкин («Буревестник» Москва); 
Валерий Петренко («Динамо» Москва);
Юрий Поярков («Буревестник» Xарьков);
Ю. Преподобный (СКА Ростов-на-Дону); 
Жанбек Саурамбаев («Буревестник» Алма-Ата);
Эдуард Сибиряков (ЦСКА Москва);
Н. Татаришвили («Буревестник» Тбилиси);
С. Филимонов (СКА Ростов-на-Дону); 
М. Элефант («Радиотехник» Рига);

Литература 
 
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

1966 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1966 году